Convento di San Giacomo, presso il santuario di Poggio Bustone (RI), nella Valle Santa
 Ex chiesa e convento di San Giacomo – complesso architettonico di Savona
 Convento di San Giacomo di Latronorio – edificio religioso presso Varazze